Алекс Баррош (,, , Бразилия) — бразильский мотогонщик.
После достаточно долгой карьеры в MotoGP в 2006 году он перебрался в Супербайк, в 2007 году он вновь вернулся в MotoGP и закончил карьеру мотогонщика к концу года.

Карьера

Ранние годы 
Алекс начал участвовать в первых своих гонках, когда ему было 8 лет, тогда он выиграл свой дебютный заезд в бразильском чемпионате по мини-байку.
Следующие два года он также становился чемпионом Бразилии по мопедным гонкам.
В 1981 году Алекс стал чемпионом Бразилии в классе 50сс, а в 1985 году он завоевал титул чемпиона Бразилии в классе 250сс.
Уже в 1986 году он стал гонщиком международного уровня и, участвовал в мотогонках в классе 80сс. Ему пришлось солгать о своем возрасте чтобы участвовать на международном уровне. Он начал ездить на международном уровне в 15 лет (правилами предусмотрено с 18 лет).
Он закончил чемпионат с 6 очками, на 16-м месте. В следующем 1987 году он также участвовал в чемпионате, на 80сс мотоциклах, тогда он получил 8 очков, на 17-м месте.

250сс 
В 1988 году Алекс Баррош, сделал свою первую гонку в чемпионате мира, на мотоциклах класса 250сс, тогда он не получил ни одного очка.
В том же году он был третьим в Латинской Америке в классе 250сс.
В следующем 1989 году он занял 18-е место в чемпионате мира, получив 30 очков.

500сс и MotoGP 
В 1990 году Алекс был самым молодым гонщиком в истории, который присоединился в класс 500сс, тогда ему было 20 лет.
В своем первом гоночном году, в классе 500сс он занял 12-е место, получив 57 очков.
Самые заметные его гонки в 1990 году, были Гран-при США и Гран-при Германии где он занял 8-е место, а также Гран-при Бельгии где он закончил гонку на 5-й позиции. Через два года он получил свой первый подиум на Гран-при Нидерландов.

В 1993 году, был карьерный прорыв Алекса Барроша — тогда он перешёл в команду Suzuki.
После квалификации в Гран-при США Алекс был третьим — гонку же он закончил на 2-м месте.
Первой победой 1993 года, для него была гонка в Испании, на Гран-при FIM. В целом 1993 год Алекс закончил на 6-м месте, заработав 125 очка. Его партнёр по команде, Кевин Шхвантз занял первое место в том году.
В следующем году Алексу удалось побывать на подиуме лишь один раз, получив серебро за гонку в Нидерландах.

1996 год был для Алекса одним из самых производительных, тогда он закончил сезон на 4-м месте.
Подобные результаты он повторил ещё в 2000, 2001, 2002 и 2004 годах.
В 2000 году Алекс получил две победы, и одно второе место на своей родине в Бразилии.
В 2001 году он выиграл в Италии, обыграв Валентино Росси который стартовал с поул позиции.
2002 год был годом небольших перемен в MotoGP, тогда гонщики пересели на мотоциклы с объемом двигателя в 990сс.
Алекс будучи в конце сезона на четвёртом месте, получил 204 очка (это его собственный рекорд, по числу очков за сезон).
2003 год, был трудным для Барроша из-за полученных травм, но в 2004 году он вновь закончил чемпионат на четвёртом месте (в сезоне доминировали Валентино Росси, Сете Жибернау, Макс Бьяджи).
В 2005 году Алекс Баррош закончил сезон на 8-м месте, ему удалось выиграть в 2005 году лишь один раз на Гран-при Португалии — это была его последняя победа в Чемпионате мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам. Алексу не удалось удержать положение, которое он имел ранее в чемпионате. Поэтому он покинул MotoGP и в 2006 году был мотогонщиком в Супербайке.
Он вернулся в MotoGP, в 2007 году, и впервые стал гонщиком команды Ducati Pramac GP7 для d’Antin.
По результатам предсезонных тестов, он подошёл заводской Ducati, и в середине сезона ему удалось получить один подиум на третьем месте. На трассе Муджелло, он опередил своего партнёра по команде Лориса Капиросси, и финишировал третьим — золото было у Валентино Росси а Дани Педроса получил серебро соответственно. По пятам за Алексом шёл Кейси Стоунер который занял 4-е место в гонке. Также в 2007 году Алекс одержал 4-е место на трассе Истанбул Парк.

Чемпионат Мира Супербайк 
В 2006 году Алекс был гонщиком в Супербайке, выступая за команду Klaffi Honda ему пришлось заплатить £ 100,000 собственных денег чтобы финансировать своё выступление в команде. Алекс взял пару подиумов на два тура, на трассе Филлип-Айленд. Гонка в Ассене была для Алекса разочарованием, он не сумел показать хорошие результаты в мокрую погоду, хотя Алекс Баррош считается мастером езды в мокрую погоду.
В целом Алекс закончил чемпионат Супербайк на 6-й позиции, у него была одна победа в Имола.

Судзука 8 часов 
В 1999 году Алекс Баррош в команде с Тадаоки Окада выиграл гонку Судзука 8 часов на выносливость.

Статистика за карьеру

По классу

Полные результаты мотогонок Гран-при

Ссылки 

 
 
 
 
 

Пилоты мотоциклетного чемпионата мира в классе 80cc
Мотогонщики Бразилии